Прамбон:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — район в округе Нганджук, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Тренгалек, Индонезия.